Кратер Боуэн () — маленький ударный кратер находящийся на юге от Гемских гор на видимой стороне Луны. Название дано в честь американского астронома Айры Спрейга Боуэна (1898—1973) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1973 г.

Описание кратера 

Кратер располагается на северо-восточной окраине Озера Печали. Ближайшими его соседями являются кратер Янгель на западе-юго-западе; кратер Сульпиций Галл на северо-востоке; кратер Менелай на востоке и кратер Манилий на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 8,1 км, глубина 1,1 км.

В отличие от кратеров сходного размера, имеющих как правило чашеобразную форму, кратер имеет плоское дно чаши. Высота вала над окружающей местностью составляет 300 м. Объем кратера составляет приблизительно 20 км³.

До своего переименования в 1973 г. кратер назывался сателлитным кратером Манилий A.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера с борта Аполлона-17.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Топографическая карта окрестностей кратера.
 Кратер Боуэн на карте LM-41.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны